Deus - em italiano, Dio
Dio (banda) - uma banda de heavy metal criada por Ronnie James Dio
Ronnie James Dio
Dio Brando - personagem fictício do anime e mangá JoJo's Bizarre Adventure criado por Hirohiko Araki;
 Ou ainda Dião "Dio" Cássio

Desambiguação